Ми́двилл () — название нескольких населённых пунктов, в основном в США.

Населённые пункты 
США
  — город в Джорджии.
  — городок в Миссисипи.
  — город в Миссури.
  — город в Пенсильвании.

Прочие страны
  — деревня в Линкольншире, Англия.

См. также 
 Мидтаун
 
 Теологическая школа